Brundert ist der Familienname folgender Personen:

 Dagie Brundert (* 1962), deutsche Filmemacherin
 Willi Brundert (1912–1970), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (SPD)